Anto Drobnjak – ex calciatore e dirigente sportivo jugoslavo
 Dragiša Drobnjak – ex cestista e allenatore di pallacanestro sloveno
 Predrag Drobnjak – ex cestista montenegrino